Gudjons ist der Name von

 Anette Gudjons (* 1955), deutsche Historikerin, Germanistin und Kinderbuchautorin 
 Brita Gudjons (* 1941), deutsche Apothekerin und Unternehmerin
 Herbert Gudjons (* 1940), deutscher Erziehungswissenschaftler